Эберхард Файк (; ) — немецкий актёр.

Биография 
Эберхард Файк окончил театральную школу, затем работал в государственном театре в Штутгарте и Франкфурте.

В 1973 году переехал в Западный Берлин, работал в местном театре шесть лет как актёр и режиссёр.

Фильмография 
  — Мягкие игрушки
  — Комиссар Шимански. Око за око, зуб за зуб
  — Анна (сериал) — Райнер Хельвиг
  — Анна — Райнер Хельвиг
  — Телефон полиции — 110

Премии и награды 
 2001 — «Золотая камера»

Примечания

Ссылки 
 
 Эберхард Файк (Eberhard Feik), kinopark.by 
 Эберхард Файк (Эберхард Файк), afisha.ru 

Умершие от инфаркта миокарда